Влади́мир Никола́евич Кузнецо́в:
 Кузнецов, Владимир Николаевич (1916—2000) — советский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол.
 Кузнецов, Владимир Николаевич (род. 1934) — советский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол.
 Кузнецов, Владимир Николаевич (1938—2016) — советский футболист, судья по футболу и хоккею с мячом.
 Кузнецов, Владимир Николаевич (род. 1955) — советский, российский и французский хоккеист, тренер.
 Кузнецов, Владимир Николаевич (род. 1984) — казахстанский тяжелоатлет.